Volcano é um filme estadunidense de 1997, do gênero cinema catástrofe, dirigido por Mick Jackson e roteiro de Jerome Armstrong e Billy Ray, baseado em história de Jerome Armstrong.

Sinopse

Em Los Angeles, nos Estados Unidos, uma das cidades mais movimentadas do mundo, a vida urbana atarefada de todos os dias é atrapalhada quando um forte terremoto de 9 graus na escala Richter ocorre. Seguido a este evento, alguns operários que trabalhavam na construção de uma nova linha de metrô morrem queimados por um estranho evento. Mike Roark, chefe do Departamento de Defesa da Cidade de Los Angeles (DDCLA), prossegue numa investigação secreta no túnel, junto com um amigo, e os dois são surpreendidos por uma grande labareda que flui do subsolo. Enquanto isso, a Dra. Amy Barnes, uma geóloga, e sua amiga Rachel tentam convencer Mike sobre uma possível atividade vulcânica na região, já que um lago de alcatrão próximo teve um aumento considerável de temperatura, mas ele não as escuta. Na madrugada seguinte, independentemente, as duas pesquisadoras vão fazer uma pesquisa no túnel do metrô. Uma nova e potente labareda surge, surpreendendo-as e matando Rachel. No mesmo instante, um novo terremoto de poder muito superior ao anterior aterroriza os angelinos, derrubando a energia e toda a nova linha de metrô da cidade. Mike tenta levar sua filha Kelly para o Departamento de Defesa, um prédio reforçado e protegido contra terremotos, mas no meio do caminho o lago de alcatrão começa ferver e expelir bolas de fogo. As tampas da rede de esgoto voam e delas sai uma grande quantidade de vapor quente em alta pressão. De dentro do lago, agora, começa a surgir uma imensa erupção de lava e todos descobrem que está ocorrendo um fenômeno que ninguém jamais pensou: um desconhecido vulcão agora está ativo e invade as ruas da cidade, destruindo tudo que está em seu caminho. Após muito trabalho e dezenas de vítimas, a Polícia, os Bombeiros, a Guarda Nacional e a equipe do Departamento de Defesa conseguem construir uma barreira com carros, caminhões e blocos de concreto e, com sucesso, contêm o rio de magma.

Em Los Angeles surge um desconhecido vulcão ativo, causando grande destruição e criando um rio de lava que atravessa as ruas, aniquilando tudo oque surge no seu caminho. Assim, se decide se criar uma barreira que desvie a lava para o mar, antes que mais pessoas sejam mortas .

Mas nem tudo ainda está resolvido: enquanto todos pensam que o pior já passou, a Dra. Amy e Mike Roark descobrem que o vulcão está próximo de seu período de atividade máxima, e que uma enorme quantidade de lava está passando rapidamente pelos túneis do metrô e vai explodir diretamente no hospital onde milhares de vítimas graves estão sendo tratadas, incluindo a filha de Mike. Ele e Amy seguem em direção ao hospital e Mike planeja a explosão de uma rua e a implosão de um prédio recém-construído para criar uma represa para a lava. Todas as forças nacionais, estaduais e municipais se reúnem para fazer a tarefa em tempo recorde, mas durante a implosão do prédio Mike vê sua filha junto de um garotinho praticamente no meio do magma. Ele corre para salvá-los e os três acabam ficando embaixo dos escombros resultantes da implosão do prédio. O audacioso plano tem sucesso total e a lava vai fluindo por uma rede de drenagem, seguindo em direção ao Oceano Pacífico, evitando o aparecimento de mais milhares de vítimas. Mike, Kelly e o garotinho consegue se salvar e posteriormente, seu trabalho é elogiado por todos, e pela primeira vez o homem conseguiu vencer uma batalha improvável contra a Natureza. Mike sai finalmente de férias e deixa Emmit em seu lugar.

No final do filme, o novo vulcão ativo, no meio da cidade grande, é batizado de "Monte Wilshire" e ainda espalha grande quantidade de fuligem sobre a cidade.

Elenco 
Tommy Lee Jones .... Mike Roark
Anne Heche .... dra. Amy Barnes
Gaby Hoffmann .... Kelly Roark
Don Cheadle .... Emmit Reese
Jacqueline Kim .... dra. Jaye Calder
Keith David .... tenente Ed Fox
John Corbett .... Norman Calder
Michael Rispoli .... Gator Harris
John Carroll Lynch .... Stan Olber
Marcello Thedford .... Kevin
Laurie Lathem .... Rachel

Recepção da crítica 
Volcano teve recepção mista por parte da crítica especializada. Em base de 22 avaliações profissionais, alcançou uma pontuação de 55% no Metacritic. Por votos dos usuários do site, atinge uma nota de 5.7, calculada de 24 votos e usada para avaliar a recepção do público.

Filmes dos Estados Unidos de 1997
Filmes em língua inglesa
Filmes catástrofe
Filmes sobre transporte ferroviário
Filmes ambientados em Los Angeles
Filmes com trilha sonora de Alan Silvestri
Filmes dirigidos por Mick Jackson (cineasta)
Filmes sobre vulcões